Венчак Володимир Володимирович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Венчак Олег Васильович (* 1972) — український футболіст, воротар. Тренер воротарів у клубі «Карпати» (Львів).

Примітки